Synagoga Nowomiejska w Dębicy
 Synagoga Nowomiejska w Rzeszowie